НТВ-America — американский кабельно-спутниковый телеканал на базе общероссийского международного канала «НТВ Мир». Телеканал производит в своей нью-йоркской студии ежедневные выпуски новостей «Сегодня в Америке» и другие местные передачи на американские темы.

История 
В декабре 2001 года в Нью-Джерси создаётся компания «НТВ-America», принадлежащая российской телекомпании «НТВ» и имеет эксклюзивное право на трансляцию программ «НТВ» в Северной Америке.

25 сентября 2002 года «НТВ-America» начал вещание на платформе «DISH Network».

8 января 2003 года «НТВ-America» выходит в кабельную сеть Филадельфии «Comcast Cable», Пенсильвания.

7 февраля 2003 года подписано соглашение с кабельной компанией «NuVision», в результате которого жители многоквартирных домов Бруклина и Манхэттена получили возможность смотреть «НТВ-America».

10 марта 2003 года «НТВ Мир» и кабельная компания «RCN» подписали соглашение, благодаря которому «НТВ-America» стал доступен жителям Куинса и Бруклина.

11 июня 2008 года телеканал «НТВ-America» приступил к вещанию на платформе «Time Warner Cable». Теперь жители Нью-Йорка (в том числе и Манхэттена), некоторых частей Нью-Джерси и других штатов США смогли увидеть телеканал.

1 ноября 2012 года телеканал «НТВ-America» прекратил вещание на спутниковой платформе Dish Network и начал вещание на спутниковой платформе «DirecTV».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала
 Команда канала
 Старая страница телеканала на сайте «НТВ Мир»
Телеканалы США
НТВ
Телеканалы общей тематики
Телевидение в США
Телеканалы, запущенные в 2002 году
Телеканалы по алфавиту
Телеканалы по странам